Petr Hošek – czeski muzyk metalowy
 Petr Hošek (ur. 1989) – czeski piłkarz

Zobacz też